

Patronyme
 Francis Galton (1822-1911), homme de science britannique ;
 Peter Galton (1942-), paléontologue britannique ;
 Samuel Galton (1753-1832), fabricant d'armes britannique.

Toponymie
 , pont britannique dans le comté des Midlands de l'Ouest.

Autres
 Planche de Galton, dispositif inventé par Francis Galton qui illustre la convergence d'une loi binomiale vers une loi normale ;
 Processus de Galton-Watson, processus stochastique permettant de décrire des dynamiques de populations.

Homonymie de patronyme